Kongo Mag est un nouveau média traitant de l'actualité culturelle, artistique, littéraire et cinématographique, il est publié semestriellement soit deux fois l'an.

En Afrique, son titre se prononce comme le préfixe et l'apocope Congo. Il n'est pas un sigle, bien qu’il soit stylisé Kongo sur la couverture de chaque numéro.

Contenu 
Kongo Magazine fait paraître un nouveau numéro du revue chaque semestre, ces contenus concourent autour de la culture, musique, art, littérature, cinéma... Il s'est diversifié pour présenter à ses lecteurs d'autres territoires éditoriaux comme la science avec Kongo savoir, l'actualité avec Kongo actu et bien d'autres.

Notes et références 

Congo, République démocratique
Liste en rapport avec la république démocratique du Congo